Кадараш — технополіс на Півдні Франції неподалік від Марселя.

 Кадараш — центр ядерних досліджень «CEA-Cadarache» Комісаріату з Атомної Енергетики Франції.

 Замок Кадараш () — середньовічний замок у французькому містечку Кадараш.